Sparta puede referirse a:

Deportes
 AC Sparta Praga, club de fútbol checo.
 Sparta Rotterdam, equipo de fútbol de los Países Bajos.
 FC Spartak de Moscú, club de fútbol ruso.

Música
 Sparta, grupo musical.

Personas
 Esparta, reina y fundadora de la ciudad-estado de Grecia que dio su nombre a la ciudad. 
Lugares
Esparta, ciudad-estado de la antigua Grecia.
Esparta, en la Grecia actual.
Sparta (Carolina del Norte), pueblo en el condado de Alleghany, estado estadounidense de Carolina del Norte.
Municipio 8 Sparta, en el condado de Edgecombe, estado estadounidense de Carolina del Norte.
Sparta (Georgia), ciudad en el condado de Hancock, Georgia, Estados Unidos.
Sparta (Illinois), ciudad en el condado de Randolph, estado estadounidense de Illinois.
Distrito electoral de Sparta (Illinois), en el condado de Randolph, estado estadounidense de Illinois.
Sparta (Kentucky), ciudad en el condado de Gallatin, estado estadounidense de Kentucky.
Sparta (Míchigan), villa en el condado de Kent, estado estadounidense de Míchigan.
Sparta (Misuri), ciudad en el condado de Christian , estado estadounidense de Misuri.
Municipio de Sparta (condado de Crawford, Pensilvania)
Municipio de Sparta (Nueva Jersey), en el condado de Sussex, estado estadounidense de Nueva Jersey.
Sparta (Nueva York), pueblo en el condado de Livingston, estado estadounidense de Nueva York.
West Sparta, pueblo en el condado de Livingston, estado estadounidense de Nueva York.
Sparta (Ohio), villa en el condado de Morrow, estado estadounidense de Ohio. 
East Sparta (Ohio), villa en el condado de Stark, estado estadounidense de Ohio.
Sparta (Tennessee), ciudad en el condado de White, estado estadounidense de Tennessee.
Sparta (Wisconsin), ciudad en el condado de Monroe, estado estadounidense de Wisconsin.
Videojuegos
God of War: Ghost of Sparta, videojuego de la saga God of War.
Sparta y Sparta II, videojuegos de estrategia en tiempo real creados por FX.
Películas
Sparta, película de 2022, dirigida por el austriaco Ulrich Seidl.